Riveris bezeichnet

 die Gemeinde Riveris im Landkreis Trier-Saarburg in Rheinland-Pfalz, siehe: Riveris (Gemeinde)
 den gleichnamigen Fluss, siehe: Riveris (Fluss)

Siehe auch: Riveristalsperre